Высшее образование может означать:
 Высшее профессиональное образование — верхний уровень профессионального образования, следующий после среднего общего или профессионального образования в трёхуровневой системе.
 «Высшее образование» (1995) — художественный фильм, драма режиссёра Джона Синглтона.

См. также 
 Высшее учебное заведение